Сочинский переулок:

Россия 

 Сочинский переулок — переулок в Ленинске-Кузнецком Кемеровской области
 Сочинский переулок — переулок в Нальчике
 Сочинский переулок — переулок в Нижнем Новгороде
 Сочинский переулок — переулок в Ростове-на-Дону

Украина 

 Сочинский переулок — переулок в Запорожье
 В Черновцах:
 1-й Сочинский переулок
 2-й Сочинский переулок

См. также 

 Новосочинский переулок — переулок в Армавире Краснодарского края
 Сочинская улица
 Сочинское шоссе — улица в Сочи Краснодарского края
 Сочинский тупик — улица в Туапсе Краснодарского края